Жан-Жак Тизье́ (; 7 сентября 1972, Абиджан) — ивуарийский футболист, вратарь.

Клубная карьера 
Перед тем, как начать профессиональную карьеру в футболе, Жан-Жак пробовал играл вратарем в гандбол.

Несмотря на то, что Тизье не выступал в европейских клубах, ему удалось провести довольно неплохую карьеру на африканском континенте. Перейдя в 2000 году в «Эсперанс», Тизье провел в клубе 6 сезонов, став пятикратным чемпионом Туниса и обладателем Кубка. После окончания карьеры в 2008 году работает в «Эсперанс» тренером вратарей.

Карьера в сборной 
За сборную Кот-д’Ивуара Тизье провел 83 матча, приняв участие в Кубке африканских наций 2000, Кубке африканских наций 2006 и Чемпионате мира 2006. Кот-д’Ивуар в 2006 году на Кубке африканских наций стал серебряным призёром турнира. Жан-Жак провёл все 6 матчей своей сборной. В финальном матче против сборной Египта в дополнительное время ему удалось отбить пенальти, однако в серии послематчевых пенальти египтяне оказались точнее.

Достижения 
 Африка Спорт:
 Чемпион Кот-д’Ивуара: 1999

 Победитель Кубка обладателей кубков КАФ: 1999

 Эсперанс:
 Чемпион Туниса: 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2005/06
 Обладатель Кубка Туниса: 2006

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Стад Абиджан»
Игроки ФК «Африка Спортс»
Игроки ФК «Эсперанс» Тунис
Родившиеся в Абиджане